El término río Nerl puede hacer referencia a dos ríos de Rusia.

Río Nerl, afluente del Volga.
Río Nerl, afluente del Kliazma.